Lancaster se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Charles Roy Lancaster
 Roy Lancaster